Ніколь Арендт і Крістін Редфорд були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Клаудія Порвік і Іріна Спирля виграли титул, перемігши у фіналі пару Лоранс Куртуа і Нансі Фебер з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1995 Danamon Open Doubles Draw

Danamon Open
Тур WTA 1995